Lars Holm kan syfta på:

 Lasse Holm (född 1943), en svensk låtskrivare, pianist och sångare
 Lars Holm (språkforskare) (född 1934), svensk språkforskare
 Lars Holm (kyrkomålare) (?-1758), kyrkomålare från Göteborg
 Lars Holm (ackordeonist) (född 1943), en svensk ackordeonist, arrangör och pedagog
 Lars-Erik Holm (född 1951), en svensk ämbetsman, före detta generaldirektör för Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut